Puppenjunge bezeichnet:

 eine Jungen-Puppe;
 ein umgangssprachliches und veraltetes Synonym für einen jungen männlichen Prostituierten (Stricher), der gleichgeschlechtlichen Sex anbietet. Siehe Männliche Prostitution;
 einen Roman von John Henry Mackay, der sich mit männlicher Prostitution beschäftigt.